Die Superliga 2003 war die 12. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 12. April 2003 und endete am 3. November 2003. Ertis Pawlodar konnte den Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Kaspij Aqtau zog vor Saisonbeginn zurück. Die 17 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 32 Spiele.

Die besten Vereine der Ersten Liga, Ordabassy Schymkent, Schetissu Taldyqorghan, FK Taras, Ekibastusez Ekibastus und Batys Uralsk waren in die Superliga aufgestiegen. Als Titelverteidiger ging Irtysch Pawlodar in die Saison. Die zwei letzten Vereine stiegen direkt ab, der Dritt- und Viertletzte mussten in die Relegation gegen den Abstieg kämpfen.

Aufgrund der fehlenden UEFA-Vorschriften bezüglich der Stadien im Land nahm keine Mannschaft an europäischen Wettbewerben teil.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden Zweitplatzierten der Ersten Liga traten gegen den 14. bzw. 15. der Superliga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2003 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003